Camden County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Camden County (Georgia)
Camden County (Missouri)
Camden County (New Jersey)
Camden County (North Carolina)